Mayisyan är en ort i Armenien. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Mayisyan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mayisyan är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Mayisyan sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Mayisyan. Runt Mayisyan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer söder om Mayisyan.

Runt Mayisyan är det i huvudsak tätbebyggt.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak